Lukas-Mühle oder Lukasmühle steht für:

 Lukas-Mühle (Hürtgenwald), Nordrhein-Westfalen
 Lukasmühle (Giersleben), Sachsen-Anhalt
 Lukasmühle (Gildehaus), Niedersachsen
 Lukasmühle (Mülheim-Kärlich), Rheinland-Pfalz
 Lukasmühle in Szklarska Poręba, Polen, siehe Georg Wichmann
 Künstlervereinigung Lukasmühle, siehe Werner Fechner #Leben